Села:
 Дубовий Гай — Житомирська область, Коростенський район
 Дубовий Гай — Запорізька область, Запорізький район
 Дубовий Гай — Хмельницька область, Шепетівський район
 Дубовий Гай — Чернігівська область, Прилуцький район

Природоохоронні об'єкти:
 Дубовий Гай — лісовий заказник, Хмельницька область, Шепетівський район
 Дубовий Гай — центральній парк культури та відпочинку у місті Запоріжжі
 Дубовий Гай — ботанічна пам'ятка природи у місті Луцьк
 Дубовий Гай — ботанічна пам'ятка природи у місті Полтава
 Дубовий Гай — ботанічна пам'ятка природи у місті Лохвиця (Полтавська область)
 Дубовий Гай — ботанічна пам'ятка природи у місті Лубни (Полтавська область)
 Дубовий Гай — ботанічна пам'ятка природи у місті Шепетівка (Хмельницька область)
 Дубовий Гай — ботанічна пам'ятка природи у місті Тетіїв (Київська область)
 Дубовий гай з природною водоймою — ботанічна пам'ятка природи у місті Київ
 Дубовий Гай — колишня ботанічна пам'ятка природи навколо міста Ізмаїл (Одеська область)
 Дубовий Гай — заповідне урочище у Луганській області
 Дубовий Гай — заповідне урочище у Рівненській області (Ясногірське лісництво)
 Дубовий Гай — заповідне урочище у Рівненській області (Степанське лісництво)